Лейл Лаундес () — эксперт в области психологии общения, коммуникаций и психологии межличностных взаимоотношений, член Американской Ассоциации сексологов, сексотерапевтов и преподавателей сексологии, президент компании Applause, Ltd. занимающейся консультациями, подготовкой персонала, тренингами по развитию делового и межличностного общения.

Играла как актриса на Бродвее.

В 2008 году Лена Ленина получила премию «Полный абзац» за плагиат в своей книге «Sexual, или Как соблазнить любого мужчину» - из книги Лаундес «Как влюбить в себя любого».

Книги
На русский язык переведены все её книги:

 Друзья и любимые: Как их найти и удержать. — How to Make Anyone Like You. Proven Ways to Become a People Magnet. — ISBN 5-94015-010-1
 Как влюбить в себя любого. Краткий теоретический курс и самое полное практическое руководство по психологии романтической любви. — How to Make Anyone Fall in Love with You. — ISBN 5-94015-001-2, ISBN 978-5-98124-248-9
 Как влюбить в себя любого-2. Как завоевать сердце мужчины или женщины, которые прежде вам казались совершенно недоступными. — How to Win a Man or Woman You Thought You Could Never Get. — ISBN 5-98124-018-0, ISBN 978-5-98124-249-6
 Как говорить с кем угодно и о чем угодно. Психология успешного общения. Технологии эффективных коммуникаций. — How to Talk to Anybody about Anything. — ISBN 5-94015-006-3
 Прощай, застенчивость: 85 способов преодолеть робость и приобрести уверенность в себе. — Good-Bye to Shy: 85 Shybusters that Work!. — ISBN 978-5-98124-338-7
 С. С. С. (Скрытые сексуальные сигналы). — U.S.S. (Undercover Sex Signals). ISBN 5-98124-013-X

Ссылки 
 http://www.lowndes.com/ — официальный сайт

Персоналии по алфавиту
Психологи США